Ташкент Оупън 2012 е 14-ото издание на Ташкент Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Ташкент, Узбекистан от 10 до 16 септември.

Поставени тенисистки 
  Моника Никулеску (1 кръг)
  Урсула Радванска (полуфинал)
  Ализе Корне (осминафинал)
  Магдалена Рибарикова (1 кръг)
  Александра Каданцу (четвъртфинал)
  Бояна Йовановски (четвъртфинал)
  Александра Панова (четвъртфинал)
  Галина Воскобоева (четвъртфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Ташкент Оупън